Тадден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тадден, Адольф фон (1921—1996) — немецкий крайне правый политик, консерватор, националист.
 Тадден, Елизавета фон (1890—1944) — немецкая учительница, участница движения Сопротивления.